Deep Throat - notório filme pornográfico
 Deep Throat (Watergate) - alcunha dada à fonte do caso Watergate
 Deep Throat (The X-Files) - episódio da série de televisão The X-Files
 Garganta Profunda (grupo) - grupo vocal brasileiro
 Garganta Profunda (ato sexual)

Desambiguação